AC (Brits automerk), een Brits sportwagenmerk
 AC Propulsion, een Amerikaans automerk
 AC Restaurants, een restaurant- en hotelketen
 AC Schnitzer, een merk van de Duitse auto-ombouwer KOHL automobile GmbH
 AC Transit, een Amerikaans openbaarvervoerbedrijf
 Acre (oppervlaktemaat), een oppervlaktemaat
 Acre (staat), een deelstaat van Brazilië aangeduid met de code AC of BR-AC
 Adult contemporary, een brede stijl van populaire muziek
 Air Canada, een Canadese luchtvaartmaatschappij aangeduid met de IATA-code AC
 Airconditioning, in Engelstalige landen vaak afgekort tot AC
 Alarmcentrale, meldkamer waar alarmsignalen binnenkomen
 Algemene Centrale, een vakcentrale die deel uitmaakt van het Algemeen Belgisch Vakverbond
 Altocumulus, een type wolk
 Anal Cunt, een grindcoreband uit Boston in de Verenigde Staten
 Anthrocon, een jaarlijkse furryconventie in het Amerikaanse Pittsburgh
 Appellation d'Origine Contrôlée (AOC of AC), een Franse kwaliteitscontrole op landbouwproducten
 Atlantic City (New Jersey), afgekort en bijgenaamd AC
 Ayala Corporation, een oud bedrijvenconglomeraat in de Filipijnen
 GHBOV Absens Carens, een studentenvereniging voor christelijke hbo-studenten
 Register AC, een Nederlands register voor accountingmanagers, controllers en financieel managers
 Stedenregio Aken en Kreis Aken, op kentekenplaten aangeduid met AC
 Wisselstroom, in het Engels alternating current (AC) genoemd

Computerspellen
 Air Combat, een computerspel van Namco Bandai Games
 Animal Crossing (franchise), een franchise van Nintendo
 Armored Core, een computerspel van From Software
 Asheron's Call, een computerspel van Turbine Entertainment
 AssaultCube, een gratis first-person shooter
 Assassin's Creed (computerspelserie), een serie computerspellen aangevuld met boeken
 Assetto Corsa, een race-simulatiespel ontwikkeld door Kunos Simulazioni
 Batman: Arkham City, een action-adventure/stealthspel ontwikkeld door Rocksteady Studios

 Acetaat, het anion of ester van azijnzuur
 Acetyl (zie Acetylgroep), CH3-CO-R, een chemische groep opgebouwd uit een methylgroep en carbonylgroep
 Altocumulus, een type wolk
 Actinium, een scheikundig element

 .ac, het achtervoegsel van domeinnamen in Ascension

Zie ook 
 ACDC, andere betekenissen
 AC/DC, een Australische band
 Aaron Carter, een Amerikaanse pop- en hiphopzanger